Partito Comunista Russo (bolscevico) — denominazione avuta dal 1918 al 1925 dal partito politico nato come evoluzione della corrente bolscevica del Partito Operaio Socialdemocratico Russo, dal 1952 noto come Partito Comunista dell'Unione Sovietica

 Partito Comunista della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa – sezione del Partito Comunista dell'Unione Sovietica nella Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa

 Partito Comunista della Federazione Russa – partito politico attualmente attivo nella Federazione Russa